Улица Бе́хтерева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Бехтерева — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Бехтерева — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Бехтерева — улица в Барнауле.
 Улица Бехтерева — улица в Воронеже.
 Улица Бехтерева — улица в Екатеринбурге.
 Улица Бехтерева — улица в Казани.
 Улица Бехтерева — улица в Липецке.
 Улица Бехтерева — улица в Москве.
 Улица Бехтерева — улица в Нальчике.
 Улица Бехтерева — улица во Ржеве.
 Улица Бехтерева — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Бехтерева — улица в Днепре.
 Улица Бехтерева — улица в Донецке.
 Улица Бехтерева — улица в Одессе.

См. также 
 Бехтеревский переулок
 Площадь Бехтерева